Герман Николаевич Лавро́в (1929—1995) — советский кинооператор и кинорежиссёр. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1974).

Биография 
Г. Н. Лавров родился 8 сентября 1929 года в селе Карош, ныне Ярославской области. В 1954 году окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Б. И. Волчека). В 1954—1955 годах — ассистент оператора киностудии «Мосфильм», с 1955 года — оператор-постановщик. С 1977 года — режиссёр «Мосфильма».

В 1985— 1987 годах читал курс лекций «Изобразительное решение фильма» для отделения режиссеров по монтажу художественных фильмов на Высших курсах сценаристов и режиссёров.

Г. Н. Лавров умер в 1995 году.

Операторские работы 
 1958 — У тихой пристани (с С. Ф. Шемаховым)
 1960 — Десять шагов к Востоку; Убить человека (к/м)
 1961 — Девять дней одного года (режиссёр М. И. Ромм)
 1964 — Большая руда (режиссёр В. С. Ордынский)
 1965 — Обыкновенный фашизм (режиссёр М. И. Ромм, документальный)
 1966 — Июльский дождь (режиссёр М. М. Хуциев)
 1968 — Каратель (режиссёр Манос Захариас)
 1970 — Карусель (режиссёр М. А. Швейцер)
 1974 — И всё-таки я верю… (режиссёры М. И. Ромм, М. М. Хуциев, Э. Г. Климов)

Режиссёрские работы 
 1974 — И всё-таки я верю… (режиссёр М. И. Ромм, закончил картину вместе с М. М. Хуциевым и Э. Г. Климовым)
 1977 — Позови меня в даль светлую (с С. А. Любшиным) — Гран При и Приз ФИПРЕССИ на Международном кинофестивале Мангейм — Хайдельберг (1977, ФРГ)
 1982 — Оставить след
 1987 — Байка (с Г. И. Бурковым)

Награды 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1974)
 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1966) — за съёмки фильма «Девять дней одного года» (1961)

Примечания

Ссылки 
 
  Лавров Герман Николаевич // Энциклопедия отечественного кино

Выпускники ВГИКа
Персоналии:Мосфильм
Члены Союза кинематографистов СССР
Социалистический реализм
Родившиеся в Ярославской области
Члены ЦК КПСС
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров